BHA kan syfta på:

 BHA – en brittisk förening för främjande av sekularism och sekulär humanism, se British Humanist Association
 BHA – Storbritanniens handbollsförbund, se British Handball Association
 BHA – en antioxidant med E-numret E320, se Butylhydroxianisol
 BHA –  en ämnesklass (en grupp organiska föreningar) som kännetecknas av att de innehåller en karboxylgrupp och en hydroxylgrupp skilda av två kolatomer, se Betahydroxisyra